Bradley County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bradley County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 76000389
 Bradley County Courthouse (Tennessee)